Tadeusz Antoni Wita (Zabrze, 1958. április 4. –) lengyel politikus. 2005. szeptember 25-én került be a Sejmbe, a lengyel parlamentbe. 2009. márciusában Zbigniew Religa halála után ismét parlamenti képviselő lett.

Jegyzetek

Források 
Adatlapja

1958-ban született személyek
Zabrzeiek
Lengyelországi politikusok
Élő személyek